Hans Classen oder Hans Claßen ist der Name folgender Personen:

 Hans Classen (1889–1971), deutscher Bergmann und Ministerialbeamter
 Johann J. Claßen, auch Hans Claßen, (1953–2017), deutscher Dichter, Literaturzeitschrift- und Anthologieherausgeber